Владимир Вишневский:
 
 Вишневский, Владимир Миронович (род. 1944) — российский учёный, профессор МФТИ, заслуженный деятель науки РФ (2019).
 Вишневский, Владимир Петрович (род. 1953) — советский и российский поэт-юморист, актёр, телеведущий, художник.
 Вишневский, Владимир Серафимович (1935—2016) — советский и российский инженер, педагог, лауреат Ленинской премии (1982). См. также 
 Вышневский, Владимир Петрович